Bitnja je ime dveh naselij v občini Ilirska Bistrica:
 Dolnja Bitnja,
 Gornja Bitnja.

Glej tudi 
 Bitnja vas
 Bitnje